Colonial Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, denkmalgeschützte Objekte in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Colonial Apartments (Maine), NRHP-Nr. 12001067 
 Colonial Apartments (Missouri), NRHP-Nr. 01000835
 Colonial Apartments (West Virginia), NRHP-Nr. 06000653